Tramacastilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tramacastilla (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Tramacastilla (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar